Ниже перечислена статистика выступлений Даниэля Нестора.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (11)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Несыгранные финалы (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (17)

Победы (8)

Поражения (9)

Финалы Итогового турнира ATP в парном разряде (6)

Победы (4)

Поражения (2)

Финалы турниров ATP в парном разряде (151)

Победы (91) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (60)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (12)

Победы (10)

Поражения (2)

Выступления в смешанном парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (9)

Победы (4)

Поражения (5)

История выступлений на турнирах

Парные турниры

История результатов матчей на выигранных турнирах Большого шлема и Олимпиаде 

Олимпиада-2000 (в паре с Себастьеном Ларо)

Открытый чемпионат Австралии-2002 (в паре с Марком Ноулзом)

Открытый чемпионат США-2004 (в паре с Марком Ноулзом)

Открытый чемпионат Франции-2007 (в паре с Марком Ноулзом)

Уимблдон-2008 (в паре с Ненадом Зимоничем)

Уимблдон-2009 (в паре с Ненадом Зимоничем)

Открытый чемпионат Франции-2010 (в паре с Ненадом Зимоничем)

Открытый чемпионат Франции-2011 (в паре с Максимом Мирным)

Открытый чемпионат Франции-2012 (в паре с Максимом Мирным)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Нестор, Даниэль